Chiaffredo Mastrella (1885 – ...) – calciatore italiano
 Cesare Mastrella (1914-1976) – funzionario e truffatore italiano
 Flavia Mastrella (1960) – artista, regista e scultrice italiana